Ramana steht für:

 Ramana (Aserbaidschan), Siedlung in Aserbaidschan
 Burg von Ramana, Burgruine über der Siedlung in Aserbaidschan

Ramana ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Bhogaraju Ramana Rao, indischer Arzt und Träger des Padma Shri
 Ramana Maharshi (1879–1950), indischer Guru
 M. V. Ramana (* 1966), indischer Physiker